Jampang (Gunung Sindur), een plaats in Indonesië
Jampang (Kemang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing